Francesco Giavazzi – economista e saggista italiano
Giovanni Giavazzi – politico italiano
Stefano Giavazzi – pianista italiano